Seemühle ist der Ortsname von

 Seemühle (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Seemühle (Bundorf), Ortsteil der Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Seemühle (Diebach), Ortsteil der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seemühle (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Seemühle (Kernen im Remstal), Ortsteil der Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seemühle (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seemühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Seemühle (Ohrenbach), Ortsteil der Gemeinde Ohrenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seemühle (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Seemühle (Rüdenhausen), Ortsteil des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Eselsmühle (Rüdenhausen)
 Seemühle (Sulzfeld), Hof der Gemeinde Sulzfeld (Baden), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Seemühle (Unterpleichfeld), Ortsteil der Gemeinde Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Seemühle (Weissach im Tal), Ortsteil der Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seemühle (Wettringen), Ortsteil der Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seemühle (Schenkendöbern) sorbisch Jazorski młyn; Wohnplatz im Amt Peitz in der Gemeinde Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Seemühle (Woldegk) auch Fröhlckesche Windmühle Woldegk in Mecklenburg-Vorpommern